Жё-ле-Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Семюр-ан-Осуа. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21324.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 51 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 27 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 19 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 19 активных жителей работали 18 человек (9 мужчин и 9 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 8 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жё-ле-Бар 

Коммуны департамента Кот-д’Ор